L'espèce Clio cuspidata est un mollusque appartenant à la famille des Cavoliniidae.

 Répartition : mondiale.
 Longueur : 2,2 cm.

Source 
 Arianna Fulvo et Roberto Nistri (2005). 350 coquillages du monde entier. Delachaux et Niestlé (Paris) : 256 p.

Liens externes 
 
 
 

Espèce de gastéropodes (nom scientifique)
Cavoliniidae